Hrvatska:
 Belavići (Duga Resa), gradsko naselje Duge Rese
 Belavići (Marčana), naselje u općini Marčana